Ruivães ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Ruivães (Vieira do Minho), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vieira do Minho
 Ruivães (Vila Nova de Famalicão), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Famalicão